Classe Sachsen – classe di fregate tedesche ordinate nel 1996
 Classe Sachsen – classe di fregate corazzate tedesche costruite alla fine dell'Ottocento